Diaulinopsis är ett släkte av steklar som beskrevs av Crawford 1912. Diaulinopsis ingår i familjen finglanssteklar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Finglanssteklar
Diaulinopsis